Bogra Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Bogra Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bogra Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Bogra Airport. Runt Bogra Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bogra,  km öster om Bogra Airport.

Trakten runt Bogra Airport består till största delen av jordbruksmark.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh